Aceasta este lista celor 331 de comune din departamentul  Landes din Franța.

 (CAM) Communauté d'agglomération du Marsan, creată în 2002.

Landes